Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1993 года прошли 21 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике